Förstemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Förstemann (1822–1906), deutscher Archivar, Bibliothekar, Historiker und Namenforscher
 Ernst Günther Förstemann (1788–1859), deutscher Lehrer, Archivar und Historiker  
 Joseph Förstemann (1841–1900), deutscher Bibliothekar und Archivar
 Karl Eduard Förstemann (1804–1847), deutscher evangelischer Theologe, Bibliothekar und Reformationshistoriker
 Robert Förstemann (* 1986), deutscher Bahnradsportler
 Wilhelm August Förstemann (1791–1836), deutscher Mathematiker und Pädagoge